Frassinello steht für:

 eine Gemeinde in der italienischen Provinz Alessandria, Region Piemont, siehe Frassinello Monferrato

Frassinello ist der Familienname folgender Personen:

 Benedetta Cambiagio Frassinello (1791–1858), italienische Ordensgründerin